USS Quincy je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Quincy (CA-39) 
 USS Quincy (CA-71)

Quincy